Гоце може да се отнася за:
 Гоце Делчев (1872-1903), български революционер
 Гоце Делчев (град)
 Гоце Делчев (квартал), в София

 агент Гоце, псевдоним на Георги Първанов в архивите на Държавна сигурност